est la formule brute de plusieurs isomères.

 1,6-dichlorohexa-2,4-diyne, numéro CAS 
 1,4-dichlorobicyclo[2.2.0]hexa-2,5-diène, numéro CAS 
 Dichlorofulvènes
1,2-dichlorofulvène (1,2-dichloro-5-méthylènecyclopenta-1,3-diène), numéro CAS 
1,3-dichlorofulvène (1,3-dichloro-5-méthylènecyclopenta-1,3-diène), numéro CAS 
1,4-dichlorofulvène (1,4-dichloro-5-méthylènecyclopenta-1,3-diène), numéro CAS 
1,5-dichlorofulvène (1-chloro-5-(chlorométhylène)penta-1,3-diène)
(5Z)-1,5-dichlorofulvène numéro CAS 
(5E)-1,5-dichlorofulvène numéro CAS 
2,5-dichlorofulvène (2-chloro-5-(chlorométhylène)penta-1,3-diène)
(5Z)-2,5-dichlorofulvène numéro CAS 
(5E)-2,5-dichlorofulvène numéro CAS 
2,3-dichlorofulvène (2,3-dichloro-5-méthylènecyclopenta-1,3-diène), numéro CAS 

 Dichlorobenzènes
 1,2-dichlorobenzène ou orthodichlorobenzène, numéro CAS 
 1,3-dichlorobenzène ou métadichlorobenzène, numéro CAS 
 1,4-dichlorobenzène ou paradichlorobenzène, numéro CAS